Сент-Женев'є́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 29 км на південь від Меца, 21 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 187,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Женев'єв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Женев'єв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Женев'єв на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель